Laçın kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Laçın (distriktshuvudort i Azerbajdzjan), Latjyn, 
 Latjyn, distrikt,

Se även 
 Latjinkorridoren

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar